Корнило́вич — фамилия. Известные носители:

 Корнилович, Александр Осипович (1800—1834) — декабрист, штабс-капитан Гвардейского генерального штаба, писатель, историк.
 Корнилович, Борис Юрьевич (1950—2021) — украинский химик.
 Корнилович, Георгий Валерьянович (1888 — ?) — русский военно-морской лётчик.
 Корнилович, Михаил Иванович (1870—?) — украинский историк и архивист.
 Захария (Корнилович) (ок. 1663—1715) — епископ Русской православной церкви, епископ Переяславский и Бориспольский.

Двойная фамилия